Ріау — індонезійська провінція на сході острова Суматра.
 Острови Ріау — індонезійська провінція на схід від острова Суматра.
 Архіпелаг Ріау — група островів на південь від Сінгапуру і півострова Малакка та на схід від острова Суматра. Входить до складу провінції Острови Ріау.
 Султанат Ріау — малайська держава на островах Ріау-Лінга (1824—1911).